Маркаты — деревня в Кардымовском районе Смоленской области России. Входит в состав Каменского сельского поселения. Население — 6 жителей (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 16 км к северо-западу от Кардымова, в 1 км севернее автодороги , на берегу реки Большой Вопец. В 16 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Волчейка на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Кардымовского района